A Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba (FACER) é uma instituição de ensino superior privada, mantida pelo Centro de Ensino Superior de Rubiataba (CESUR), fundada em Rubiataba, Goiás no dia 9 de Julho de 1997, aprovada pelo MEC, pela Portaria n. 820, publicada no dia 11 de julho do mesmo ano.

Ligações externas 
 Sítio oficial

Instituições de ensino superior de Goiás